Pip Bernadotte (ピップ・ベルナドット, Pippu Berunadotto), es un personaje ficticio de los mangas y Ovas de Kota Hirano, de Hellsing.
Pip es el líder de los Wild Geese, un grupo de mercenarios reclutados de todas partes del mundo, a los que se les encargan diferentes misiones. El actor de voz japónes Hiroaki Hirata (平田広明, Hirata Hiroaki) dio voz a Pip. Mientras que en doblaje al inglés la voz de Pip es la del actor estadounidense Yuri Lowenthal.

Primera aparición 

En los mangas aparece en el Volumen 2, después de que los hermanos Valentine atacaran la Mansión Hellsing. Ahí murieron todos los soldados de los que disponía Hellsing, así que Walter contrató a los Wild Geese, a los cuales llama "profesionales"; sin embargo, no son más que simples humanos combatiendo contra vampiros, a pesar de su experiencia y valentía.
En los Ovas, aparece en el tercero, mientras les hacen sus pruebas de combate, luego donde Integra Hellsing explica a qué tipo de seres se van a enfrentar y les muestra a un vampiro, Seras Victoria. Al principio, Pip no creía que fuera un vampiro, pero después de darle un par de golpes con sus dedos y desangrarse toda la cara acaba creyéndolo.

Su vida 

Pip parece ser de origen francés, con apellido francés; Bernardotte. Sin embargo, este es también el nombre de la actual familia real sueca. Hirano ha mencionado en entrevistas que Pip es de origen sueco/francés. La familia de Pip eran mercenarios desde "el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo", lo que efectivamente lo convierte en diez generaciones de trabajo mercenario dentro de la familia Bernadotte. Su abuelo , por ejemplo, era mercenario mientras que el padre de Pip murió en combate, mientras reunía dinero para la entrega de Pip. Se desconoce qué rango tenían los otros miembros de la familia de Pip en el grupo de mercenarios antes de morir o retirarse.

Pip Bernadotte nació en los suburbios del oeste de la ciudad de París, Francia y fue criado por su abuelo paterno en Estados Unidos después de quedar huérfano. La madre de Pip muere poco tiempo después de dar a luz y su padre, un mercenario recién casado, fue asesinado en una misión en Colombia mientras su esposa estaba embarazada de su primer y único hijo de ambos. Estando este bajo su tutela, su abuelo le revela a Pip lo que en realidad eran los Bernadotte: una familia de mercenarios. Todo, luego de que este le confesara las burlas que recibía de sus compañeros de escuela sobre que su difunto padre era un asesino, suceso que tuvo lugar en la finca de su abuelo en America. Desde siempre, Pip ha llevado varias aventuras y ha viajado por todo el mundo junto a sus amigos, a quienes conoció de pequeño. En su más reciente misión, en Uganda, fue donde perdió su ojo, en 1994.

Personalidad 

Está claro que sus compañeros lo ven como a un líder; tiene determinación, es muy valiente, a veces muy cómico y otras veces es la última esperanza. Es alguien sarcástico y muy carismático. No tiene miedo de ser rechazado y es muy decisivo, ya que no le da ninguna vergüenza intentar robarle un beso a Seras. También se muestra su lado cómico, hasta en los momentos más difíciles.

Vestimenta 

Usa un sombrero de tipo cazador australiano café y con un símbolo de águila, usa siempre un parche en el ojo izquierdo, lleva una gabardina café, usa guantes marrones, botas marrones y a veces una bufanda roja.

Sobre el 

Su Cabello es castaño claro, sus ojos son un tono de verde, su piel es apiñonada, casi morena. Usa una gran trenza que a veces se la enreda en el cuello. Es un fumador sin control, siempre se le ve con un cigarro en la boca, además de que gusta de hacer comentarios sarcásticos sobre las situaciones, prueba de ello, es cuando están en el hotel de Río de Janeiro, cuando el encargado les dice que su equipaje (en realidad era el ataúd donde permanecía Seras), es muy grande, así que Alucard usó su control mental, y Pip se asombró y dijo que si era un tipo de rayo sexual, o algo por el estilo.

Su relación con Seras 

Al principio, en el manga sólo pelean, en las prácticas discutían y veían quien lograba desempeñarse mejor, pero poco antes de la muerte de Pip en el volumen siete, los dos se dan cuenta de que están enamorados, tras un intento fallido de Pip hacia Seras por robarle un beso, le salva la vida de Zorin Blitz, cuando ella se encontraba sin un brazo y sin ojos, pero la guadaña de Zorin logró alcanzarlo y sufrió una herida de muerte. En ese momento le pidió a Seras que bebiera su sangre para así poder vencer juntos, a lo cual se dan un beso, el primero y último, después del cual Pip se empieza a reír y dice: "Te dije que me besarías" (otra muestra de su humor) y a continuación muere. Seras hace lo que le pidió, y se convierte así en una verdadera "no-muerta". En el Ova, por otra parte, sus discusiones son muy escasas. Solo hay un ligero roce cuando se conocen, y Pip duda que Seras sea una verdadera "Draculina". En la Ova no se nota tanto el amorío que hay entre ellos dos; más bien parece que Pip es un acosador. 

Bernadotte técnicamente vive dentro de Seras. Sus recuerdos y actitudes se mezclaron; de hecho, Seras se vuelve más decidida y arriesgada. Es tan literal, que en el volumen 10, Pip reaparece como una "conciencia", para poder ganar la batalla contra el Hombre Lobo. Se nota tanto que realmente vive dentro suyo que a Seras le molesta el humo del cigarrillo de Pip.

Personajes de Hellsing